Bontecou ist der Familienname folgender Personen:
 Frederic Bontecou (1893–1959), US-amerikanischer Springreiter
 Lee Bontecou (1931–2022), US-amerikanische Künstlerin

Siehe auch:
 Bontekoe